Појам  може да се односи на:
Твид (река), река у Енглеској
Твид (тканина), врста вунене тканине
Твид Хедс, град у Аустралији